Отто Хьялмар Аппельгрен-Кивало (; 5 апреля 1853, Хюрюнсалми — 26 июля 1937, Хельсинки) — финский археолог и музеевед, этнограф, специалист по финно-угорским древностям, председатель Археологической комиссии в Гельсингфорсе, глава Доисторического отделения Национального музея Финляндии, профессор (с 1922) Хельсинкского университета, редактор «Suomen Museo» и «Finskt Museo».

Биография 
Научная карьера исследователя началась в 1884 году с должности помощника в музее истории и этнографии Хельсинкского университета. После нескольких лет работы в Археологической комиссии, он стал хранителем (1893), занимал должность государственного антиквара (1915—1926).

Принимал активное участие как выдающийся чертёжник и иллюстратор в экспедициях известного финского археолога Иоганна Аспелина в Хакасско-Минусинской котловине на берегах Енисея (1887).

В 1931 году, благодаря стараниям Аппельгрен-Кивало были опубликованы и введены в научный оборот интересные материалы экспедиции И. Р. Аспелина, работавшего в Южной Сибири в 1887—1889 годы. Научная монография вышла на немецком языке в Гельсингфорсе (ныне — Хельсинки) (Muokataan sivua Alt-Altaische Kunstdankmaler. Briefe und Bildermaterial von J. R. Aspelins Reisen in Sibirien und der Mongolei 1887—1889. Helsingfors, 1931).

Библиография 

 Suomen muinaislinnat; tutkimus vertailevan muinaistieteen alalla. Muinaismuisto-yhdistys, Helsinki 1891.
 Kreftings Methode für Reinigung und Konservierung von Metallgegenständen. Helsinki 1896.
 Muinaisjäännöksiä ja tarinoita Kemin kihlakunnan itäisissä osissa. Suomen Muinaismuisto-yhdistys, Helsinki 1882.
 Svenskarnes inflyttning till Finland. Suomen muinaismuisto-yhdistys, Helsinki 1897.
 Synpunkter i museifrågan. Helsinki 1900.
 Suomalaisia pukuja myöhemmältä rautakaudelta, osa I. Helsinki 1907.
 Kivikauden tutkimuksia. Suomen muinaismuisto-yhdistys, Helsinki 1908.
 Kaitaisten perintöhopeat. Helsinki 1910.
 Die Grundzüge des skythisch-permischen Ornamentstiles. Suomen muinaismuisto-yhdistys, Helsinki 1912.
 Opetusta muinaistieteessä. Helsinki 1920.
 Alt-altaische Kunstdenkmäler: Briefe und Bildermaterial von J. R. Aspelins Reisen in Sibirien und der Mongolei 1887—1889. Finnische Altertumsgesellschaft, Helsinki 1931.
 Appelgren-suku. Helsinki 1936.

Литература 
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. — С. 36.

Ссылки 
 150-лет Ялмару Аппельгрену (Кивало)

Этнографы Российской империи
Этнографы Финляндии
Финно-угроведы
История Хакасии
Сибиреведы
Археологи Финляндии